Königsberg-klass kan avse:

Königsberg-klass (kryssare, 1905), en tysk fartygsklass om fyra lätta kryssare byggda mellan 1905 och 1907
Königsberg-klass (kryssare, 1915), en andra fartygsklass om fyra lätta kryssare byggda för att ersätta ursprungsfartygen som antingen sänkts eller tagits ur tjänst tidigare i kriget
Königsberg-klass (kryssare, 1927), en fartygsklass om tre lätta kryssare byggda mellan de båda världskrigen, också känt som K-klass